Billings est un nom propre.

Toponyme 

 Billings (Montana) ;
 Billings (Missouri) ;
 Billings, ville américaine située en Oklahoma ;
 Billings (Ontario) ;
 le comté de Billings ;
 le réservoir Billings.

Patronyme 

 Brook Billings, un jour de volley ;
 Bruce Billings, un joueur de baseball ;
 Charles Billings, un tireur sportif ;
 Elkanah Billings, une avocate ;
 Elmo Billings, un acteur ;
 Frank Billings Kellogg, un politicien ;
 John Billings, un médecin ;
 Joseph Billings, un navigateur ;
 Lem Billings (1916-1981), un homme d'affaires américain ;
 Richard Billings (1908-1965), enfant acteur américain ;
 William Billings, un musicien.

Contraception 
 Méthode Billings, méthode naturelle de régulation des naissances, du nom d'un couple de médecins australiens